Сарка:

Река:
 Сарка — река в Ленинградской области России, приток Ащины.
 Сарка — река в Вологодской области, приток Большого Юга.
 Сарка (Сара) — река в Ленинградской области России, приток Вилиги.
 Сарка (Пельдужская Сарка) — река в Ленинградской области России, верхний приток Капши.
 Сарка — река в Ленинградской области России, нижний приток Капши.
 Сарка — река в Ленинградской области России, приток Кондеги.
 Сарка — река в Ленинградской области России, приток Рыбежки.
 Сарка — река в Ленинградской области России, приток Сабы.
 Сарка — река в Ленинградской области и Республике Карелия в России, приток Таржеполки.
 Сарка (Сарка Ладвушская) — река в Ленинградской области России.
 Сарка-йоки (Вахер-йоки, Ваахерёки) — река в Республике Карелия России.

Населённый пункт:
 Сарка — посёлок в Тихвинском районе Ленинградской области.

См. также 
 Сеньор Сарка — глава Сарка, острова в составе британского коронного владения Гернси.
 Герб Сарка — один из государственных символов острова Сарк, британского коронного владения Гернси.